Antoine Du Moulin (1510-1551), poète français ;
 Denis du Moulin (?-1447), évêque français ;
 François Marie Alfred du Moulin (1812-1874), général français ;
 Pierre du Moulin (?-1451), prélat français, archevêque de Toulouse ;
 Pierre Du Moulin (1568-1658), théologien protestant français.